B 29 steht für:
 die Bundesstraße 29 in Deutschland
 die Manker Straße in Österreich

B-29 steht für:
 Boeing B-29, ein Flugzeug

B29